„Press” – polski dwutygodnik
 „Press” – serbski dziennik
 „Press” – singel Cardi B
 Press Club Polska

Osoby o tym nazwisku:
 Irina Press – radziecka lekkoatletka, olimpijka
 Ludwika Press – polska badaczka antyku
 Tamara Press – radziecka lekkoatletka, olimpijka
 Tomas Press – amerykański zapaśnik
 William Press – brytyjski zapaśnik, olimpijczyk
 Włodzimierz Press – polski aktor telewizyjny, teatralny i dubbingowy oraz scenarzysta